Rue de Belgrade à Bruxelles;
 Rue de Belgrade à Grenoble;
 Rue de Belgrade à Paris

Voir aussi 
 Belgrade, la capitale de la Serbie (et de l'ancienne Yougoslavie).